Franciaország
Saint-Hélier, település Côte-d’Or megyében

 Egyesült Királyság
Saint Helier, Jersey fővárosa